Pahud de Mortanges ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pahud de Mortanges (1896–1971), niederländischer Vielseitigkeitsreiter, Armeeoffizier und Sportfunktionär
 Elke Pahud de Mortanges (* 1962), deutsche römisch-katholische Theologin
 René Pahud de Mortanges (* 1960), niederländisch-schweizerischer Rechtsgelehrter